Niederburgund ist die Bezeichnung für
 ein aus dem fränkischen Teilkönigreich Burgund durch Teilung im späten 9. Jahrhundert hervorgegangenes Unterkönigreich, siehe Königreich Burgund
 das von Transjuranien übriggebliebene Kernland, siehe Provence

Siehe auch:
 Hochburgund